Gruiu se poate referi la:

Gruiu, Călărași
Gruiu, Ilfov, reședința comunei cu același nume
Gruiu, Olt
Gruiu, Vâlcea
Gruiu (Căteasca), Argeș	
Gruiu Lupului, Vâlcea
Gruiu (Nucșoara), Argeș

Altele 
 Gruișor
 Gruiul Pietrii

Vezi și 
 Gruia (dezambiguizare)